Méryt-Ptah (aimée de Ptah) est un prénom féminin porté dans l'Égypte antique par :

 Méryt-Ptah, première femme identifiée en tant que médecin ;
 Méryt-Ptah, l'épouse de Ramosé, gouverneur de Thèbes et vizir sous Amenhotep  puis Akhénaton.

Le cratère Méryt-Ptah sur Vénus a été baptisé de ce nom par l'union astronomique internationale.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité